Ngah ist der Familienname folgender Personen:
 Fabrice Ngah (* 1997), kamerunischer Fußballspieler
 Ronald Ngah (* 1991), kamerunischer Fußballspieler